W eliminacjach do MŚ 2002 ze strefy UEFA wzięło udział 50 narodowych reprezentacji Europy, które zmagały się o 15 miejsc.

Format 
W 5 grupach po 6 zespołów i 4 grupach składających się z 5 zespołów zmierzyło się 50 reprezentacji narodowych.

Zwycięzcy 9 grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca zakwalifikowały się bezpośrednio do finałów Mistrzostw Świata. Pozostałe 8 drużyn z drugich miejsc wzięło udział w barażach o kolejne 4 miejsca. W przypadku grup 6-zespołowych do rankingu drugich miejsc nie były brane wyniki uzyskane z ostatnią drużyną w grupie. Kwalifikacje trwały od 2 września 2000 do 14 listopada 2001.

Runda grupowa

Grupa 1 

 Bezpośrednia kwalifikacja do MŚ 2002  Kwalifikacja do play-offów

Grupa 2 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje do play-offów

Grupa 3 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje z play-offów

Grupa 4 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje do play-offów

Grupa 5 

 Bezpośrednia kwalifikacja do MŚ 2002  Kwalifikacja do play-offów

Grupa 6 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje do play-offów

Grupa 7 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje do play-offów

Grupa 8 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacje do play-offów

Grupa 9 

 Bezpośredni awans do MŚ 2002  Kwalifikacja do play-offów

Baraże

Linki zewnętrzne 
 

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002
2000 w Europie
2001 w Europie